Tudorowie, dynastia Tudorów – dynastia rządząca w Anglii (wraz z Walią) w latach 1485–1603.

Protoplastami tej dynastii byli Owen Tudor (Walijczyk – jego właściwe imię brzmiało: Owain ap Maredudd ap Tudur) – potomek Ednyfeda Fychana, oraz Katarzyna de Valois (córka króla Francji – Karola VI Szalonego), królowa Anglii – wdowa po Henryku V. Po śmierci Henryka V zawarli oni sekretne małżeństwo i mieli trzech synów – Edmunda, Jaspera i Owena oraz córki (źródła różnią się co do ich liczby).

Edmund pojął za żonę Małgorzatę Beaufort – ich synem był Henryk VII Tudor. Henryk VII podczas wojny Dwóch Róż, w bitwie pod Bosworth pokonał Ryszarda III z dynastii Yorków i koronował się na króla.

Wywód przodków pierwszego króla Anglii z dynastii Tudorów

Przedstawiciele Tudorów na tronach 

 Henryk VII,
 Henryk VIII,
 Małgorzata Tudor, królowa Szkocji,
 Maria Tudor, królowa Francji,
 Edward VI,
 Jane Grey (zwana Dziewięciodniową królową),
 Maria I Tudor (zwana Krwawą),
 Elżbieta I (zwana Wielką).

Drzewo genealogiczne Tudorów

Zobacz też 
 drzewo genealogiczne
 władcy brytyjscy

Linki zewnętrzne 

 Tudor History (en)
 genealogia na genealogy.euweb.cz

Drzewa genealogiczne